Плохая компания () — название ряда художественных фильмов:

 «Плохая компания» — драма, США, 1931 год. Режиссёр — Тэй Гэрнетт.
 «Плохая компания» — вестерн, США, 1972 год. Режиссёр — Роберт Бентон.
 «Плохая компания» — криминальная драма, США, 1995 год. Режиссёр — Дамиан Харрис.
 «Плохая компания» — комедийный боевик, США/Чехия, 2002 год. Режиссёр — Джоэл Шумахер.

Другое 
 «Плохая компания»— команда юмористической передачи КВН

См. также 
 Bad Company (значения)